Фурт-бай-Гётвайг () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Кремс (Ланд). Население — около 3,0 тыс. человек. Занимает площадь 12,37 км². Официальный код — 31309.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Марта Лёффлер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 8 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии